Piironen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Esa Piironen (né en 1943), architecte finlandais
Juha Piironen (né en 1951), copilote de rallye finlandais
Jukka Piironen (1925-1976), athlète finlandais en saut à la perche
 (1943-1974), acteur et réalisateur finlandais

Voir aussi
(3759) Piironen, astéroïde de la Ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois